Китай — культурний регіон і стародавня цивілізація.
 Великий Китай — регіон, що включає КНР і Тайвань.
  — держава у Східній Азії, розташована на материку. Столиця — Пекін.
  — офіційна назва держави на острові Тайвань зі столицею в місті Тайбеї.
 Китайський світ — китайська культурна сфера.
 Китай (етимологія) — походження назви «Китай».

Республіка 
Оскільки поняття «республіка» у китайській мові зазнало еволюції, це іноді приводить до непорозумінь:
 мінь-ґо («держава народу», у протилежність монархії цзюньчжу-ґо, «держава володаря»), назва сучасної держави на Тайвані, проголошеної у 1912;
 ґунхе-ґо («держава із спільним правлінням», з алюзією на Регенство Ґунхе, 841—828 до н. е., династія Західна Чжоу) — КНР, заснована у 1949. У другому випадку держава носить назву «народної», але ця частина назви наголошена окремим словом, женьмінь. З цієї причини у західних перекладах «народна республіка» є вказівкою на КНР.

В Україні 
 Китай — озеро на південному заході України.
 Китай — назва села Лібкнехтівка Ленінського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року

Астероїди 
 1125 Китай — астероїд головного поясу. Оригінальна назва 1125 China — Китай англійською.
 3789 Чжунго — астероїд головного поясу. Оригінальна назва 3789 Zhongguo — Китай китайською

Див. також 
 Китайгород
 Китай-город
 Китайгородка
 Піднебесна
 Pax Sinica
 Китаєцентризм